Bachtobelgraben ist der Name folgender Gewässer in der Schweiz:

 Bachtobelgraben (Chrebsbach), rechter Zufluss des Chrebsbachs (zum Näfbach; Töss) in Seuzach, Kanton Zürich
 Bachtobelgraben (Ellikerbach), rechter Zufluss des Ellikerbachs (zur Thur) bei Rickenbach, Kanton Zürich
 Bachtobelgraben, Oberlaufname des Geisslibachs in Unterstammheim, Kanton Zürich
 Bachtobelgraben (Schäflibach), linker Zufluss des Schäflibachs in Urdorf, Kanton Zürich
 Bachtobelgraben (Riedbach), linker Zufluss des Riedbachs (zur Eulach) in Wiesendangen, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Bachtobelbach